Karosa LC 737 (HD11) — туристический автобус, производившийся в городе Високе-Мито компанией Karosa в 1991 году.

Конструкция 
Автобус Karosa LC 737 является моделью серии Karosa 700. Модель унифицирована с автобусами Karosa C 734 и Karosa B 732, но имеет другой дизайн. Кузов автобуса полусамонесущий, рамный. Двигатель расположен сзади. Вход производится через две автоматические двери. Внутри используются мягкие сиденья. Перегородка отсутствует.

Производство 
Единственный экземпляр автобуса Karosa LC 737 был произведён в 1991 году.

Ссылки 
 Článek o vozu LC 737 na stránkách výrobce

LC 737